George Mason kan verwijzen naar:
 George Mason (Amerikaans politicus), Amerikaans politicus en grootgrondbezitter en een van de grondleggers van de Verenigde Staten
 George Mason (personage), een personage uit de televisiereeks 24
 George W. Mason, een Amerikaans industrieel
 George Mason (atleet), een Amerikaans marathonloper